Итыкит — гидроним:

Бурятия 
 Итыкит — левый приток реки Ангаракан.
 Итыкит — железнодорожный разъезд на БАМе, Муйский район Бурятии.
 Итыкит — левый приток реки Муя.
 Итыкит — правый приток реки Чая.
 Итыкит — правый приток реки Судунда.

Забайкальский край 
 Итыкит — река в Тунгокоченском районе, правый приток Северной Береи.